Hubin (obwód chmielnicki)
 Hubin (obwód kijowski)
 Hubin (obwód tarnopolski)
 Hubin (obwód wołyński)

Zobacz też 
 Hubyn Perszyj